Léopold ou Leopold (sans accent) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Léopold ou Leopold est un prénom masculin assez répandu d'origine germanique  liut / d, « peuple » et bold, « courageux » ; il était très courant autour du . Il a pour forme féminine Léopoldine.

Léopold ou Leopold peut être aussi un patronyme.

Variantes patronymiques 
 Liébaud, Liébault, Liébaut
 Libold, Liebold, Luitpold

 Lleupold en poitevin

Saints chrétiens 
 Léopold Mandic (° 1866 - † 1942), ou Léopold de Castelnuovo, prêtre capucin et confesseur, né en Dalmatie, mort à Padoue en Vénétie ; fêté le 12 mai.
 Léopold III d'Autriche (° 1073 – † 1136), dit le Pieux, margrave d'Autriche de 1095 à sa mort ; fêté le 15 novembre. 
 Léopold de Gaiche († 1815), bienheureux, prêtre franciscain, né dans le diocèse de Pérouse en Italie ; fêté le 2 avril.
 Léopold d'Alpandeire (° 1864 – † 1956), bienheureux espagnol, frère mineur capucin, reconnu pour son apostolat à Grenade ; fête le 9 février.

Princes et souverains

Anhalt-Dessau 
thumb|200px|Léopold, prince d'Anhalt-Kothen
 Léopold Ier d'Anhalt-Dessau (1676-1747) Le vieux Dessau
 Léopold II d'Anhalt-Dessau  (1700-1751)
 Léopold III d'Anhalt-Dessau (1740-1817)
 Léopold IV d'Anhalt-Dessau   (1794-1871)
 Léopold d'Anhalt, prince héritier (1855-1886)
 Léopold d'Anhalt (1897-1898)

Anhalt-Köthen 
 Léopold d'Anhalt-Köthen (1694-1728) , protecteur de Jean-Sébastien Bach

Bade 
 Léopold  de Bade (1790-1852)

Bavière 
thumb|200px|Léopold, prince-régent de Bavière 
 Léopold de Bavière (1821-1912) Régent de 1886 à 1912
 Léopold de Bavière (1846-1930), fils du précédent

Belgique 
 Léopold  de Belgique (1790-1865) 
 Léopold II de Belgique (1835-1909) 
 Léopold III de Belgique (1901-1983)

Autriche

Graves d'Autriche de la dynastie Babenberg 
 Léopold  de Babenberg (976-994)
 Léopold II de Babenberg dit le Beau 1075-1095
 Léopold III de Babenberg  Saint Léopold, 1095-1136
 Léopold IV de Babenberg, Duc de Bavière, 1136-1141

Ducs d'Autriche de la dynastie Babenberg 
 Léopold V de Babenberg (1177-1194)
 Léopold VI de Babenberg  (1198-1230)

Ducs de la dynastie Habsbourg 
 Léopold  d'Autriche (1308-1326)
 Léopold II d'Autriche
 Léopold III d'Autriche (1365-1386)
 Léopold IV d'Autriche (1386-1411)
 Léopold V d'Autriche (1586-1632), régent des Tyrol et de la Vorderösterreich

Empereurs du Saint-Empire romain germanique de la dynastie Habsbourg puis Habsbourg-Lorraine, également archiducs d'Autriche 
 Léopold  du Saint-Empire (1640 - 1705)
 Léopold II du Saint-Empire (1747 - 1792)
 Léopold-Guillaume de Habsbourg, archiduc d'Autriche (1614-1662), gouverneur des Pays-Bas Espagnols.

Styrie 
 Léopold  de Styrie (de la dynastie Ottokar), margrave de Styrie de 1122 à 1129

Grands-ducs de Toscane 
 Léopold II de Toscane (Maison des Habsbourg-Lorraine) (1797-1870)

Lippe 
 Léopold Ier de Lippe (1767-1802)
 Léopold II de Lippe  (1796-1851)
 Léopold III de Lippe (1821-1875)
 Léopold IV de Lippe (1871-1949)

Lorraine et Barrois 
 Léopold , duc de Lorraine et de Bar (1679-1729)
thumb|200px|Léopold Sédar Senghor

Royaume-Uni 
 Leopold de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'Albany (1853-1884), quatrième fils de la reine Victoria.

Sénégal 
 Léopold Sédar Senghor, chef d'état et poète

Patronyme 

 Aldo Leopold (1887-1948), forestier et environnementaliste américain.
 Aldo Starker Leopold (1913-1983), forestier et environnementaliste américain, fils d'Aldo Leopold.
 Charles-Philippe Leopold (1775-1843), officier et aristocrate franco-prussien.
 Hans-Jörg Leopold (1983-), coureur cycliste autrichien.
 Josef Leopold (1889-1941), membre important du parti nazi en Autriche.
 Juliane Leopold (1983-), journaliste allemande.
 Luna Bergere Leopold (1915-2006), naturaliste américaine, fille d'Aldo Leopold.
 Nathan Leopold (1904-1971), criminel américain.

Personnages de fiction 
 Leopold est un personnage de la série télévisée Les Simpson.
 Leopold est le prénom du personnage Butters dans la série télévisée South Park.
 Leopold est le prénom d'un personnage de la série télévisée À la Maison-Blanche.

Toponymes

Villes 
 Léopold une petite ville située dans le comté de Perry, Indiana, aux États-Unis.
 Léopold est une banlieue de Geelong, en Australie.

Autres 
 Léopold, un téléfilm réalisé par Joël Séria en 1998
 Royal Léopold Club est le nom d'un club de tennis belge qui fut donné en l’honneur de sa majesté le Roi Léopold II 
 Leopold était le nom d'une arme lourde allemande utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale
 Canal Léopold, voie navigable en Flandres

Références